Бен Ачімпонг (англ. Ben Acheampong, нар. 2 лютого 1939 — пом. листопад 2019) — ганський футболіст.
 Франк Ачимпонг, Френк Ачімпонг (англ. Frank Acheampong, нар. 16 жовтня 1993, Аккра, Гана) — ганський футболіст.